Виторио Амедео II од Сардиније (; Торино, 14. мај 1666 — Монкалијери, 31. октобар 1732) је био војвода од Савоја (1675—1730), краљ Сицилије (1713—1718) и краљ Сардиније (1720—1730). Осим тога имао је и титуле маркиз од Салуца, маркиз од Монтферата, принц Пијемонта, гроф Аосте, Моријане и Нице. Његова мајка Жана Баптисата де Савој-Немур била је регент од 1675 до 1684. Најпре је постао краљ Сицилије (1713—1718), међутим био је присиљен да уместо тога постане краљ Сардиније (1720—1730). Рођен је у Торину као син Карла Емануела II од Савоја.

Унутрашње реформе 
Виторио Амедео II је предузео административне реформе унутар Савоја-Пијемонта. По француском моделу 1696. успоставио је систем интенданата, који су били одговорни за прикупљање пореза и спровођење закона. Започео је са премеравањима земљишта 1697, што је великим делом завршено око 1711. Осим тога испитивани су поседи и привилегије цркве и племства. Реформисао је 1717. систем секретаријата у Торину, па је успоставио посебне секретаријате за рат, унутрашње послове и спољње послове. Од 1670-их изграђена је нова административна зона око војводске палате. У тој зони су били војна академија, министарство рата, ковница новца и царина. Рад на административној зони се наставио и након његове смрти.

Предузео је и велике војне реформе. Успоставио је 1690. милицију, па је 1714. изменио систем милиције. Од 1713. започео је да успоставља властиту морнарицу на основу ограниченог броја сицилијанских бродова.

Спољња политика 
Иако је Савоја била формално држава у оквиру Светог римског царства, више је била везана и много јаче зависна од Француске. Готово да је Савоја била француски сателит. Међутим Виктор Амадеус II је разбио тај савез и у два рата је ратовао против Француске. Били су то Рат Велике алијансе и Рат за шпанско наслеђе. Савоја је сматрана вредним савезником због веома важног географског положаја. Омогућавао је отварање другог фронта против Француске. Савој је зависио од стране финансијске помоћи током тих ратова, првенствено од Енглеске и Холандије. За време Рата за шпанско наслеђе страна помоћ је износила готово пола прихода, које је Савоја сама прикупила за вођење рата. У том рату Савоја је јако тешко прошла против већих француских снага. Француска војска је опседала Торино 1706, који је ослобођен опсаде тек након доласка царске војске под заповеднишрвом Еугена Савојског.
 
По Споразуму у Утрехту 1713. Виктор Амадеус је постао краљ Сицилије. Касније је 1720. присиљен да замени Сицилију за мање интересантну Сардинију. Присилила га је Четворна алијанса, у којој је било неколико некадашњих савезника Савоја.

Протестанти 
Виторио Амедео је 1685. започео са прогоном протестаната у Савоју и Пијемонту, Валденжана. Међутим кад је склопио савез са Енглеском и Холандијом прекинуо је са прогоном од 1688, а 1694. је издао едикт о толеранцији.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1666.
Умрли 1732.
Личности Рата Велике алијансе
Личности Рата за шпанско наслеђе
Краљеви Сицилије
Краљеви Сардиније